Zebulun (praotac), ime Jakovljeva sina i jednog praotaca Izraela
 Zebulun (pleme), jedno od 12 izraelskih plemena